Украи́нцы в Кирги́зии () — одна из этнических общин на территории Киргизской Республики, суммарная численность которой по данным переписи составляет около 22 тыс. человек.

История 
Украинцы начали поселяться на территории Киргизии во второй половине XIX века. В основном это были сельские жители. Перепись 1926 года зафиксировала в Киргизии 64 тысячи украинцев, что составляло 6,5 % жителей всей Киргизии. Основным местом проживания украинцев были города Бишкек, Токмак, Каракол. После распада СССР количество украинской диаспоры, наряду с российской, немецкой и еврейской начало сильно сокращаться. Сокращение шло преимущественно за счет выезда на постоянное место жительства за рубеж. Несмотря на снижение численности украинской диаспоры в Киргизии, согласно опросам многие из украинцев хотели бы иметь доступ к обучению на украинском языке, а также имеют желание, чтобы их дети получили образование в украинских высших учебных заведениях.

В 1993 году в Киргизии было основано Украинское общество Киргизской Республики «Берегиня». Благодаря деятельности общества были изданы многочисленные научные работы, посвященные украинской диаспоре в Киргизии. Помимо этого были созданы программы на радио, телевидении, посвященные украинцам. В местах компактного проживания создавались украинские классы.

Динамика численности 
Динамика численности и доли украинцев по данным переписей населения:

По данным источников в 1989 году в Киргизии украинская диаспора была второй по величине в Центральной (Средней) Азии, численность которой составляла около 108 тысяч человек. После распада СССР численность украинской диаспоры, наряду с российской, немецкой и еврейской начала сильно сокращаться. Сокращение шло преимущественно за счет выезда на постоянное место жительства за рубеж: только в 1989 - 1999 годах миграционный отток украинцев республики составил 29999 человек. В 1997 году численность уменьшилась до 70 тысяч, а по данным последней переписи населения украинская диаспора в Киргизии составляет 22 тысячи человек.

Литература 

 
 Джунушалиев Д.Д. Демографические изменения европейского населения в суверенном Кыргызстане // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. - 2013. - Т. 13. - № 6. - С. 18
 Губогло М. Н. Этнодемографическая и языковая ситуация в столицах союзных республик СССР в конце 80-х-начале 90-х годов. (Москва, 1993 год).

Примечания 

 

Киргизия